Glacjalizaur (Glacialisaurus) – rodzaj zauropodomorfa z wczesnojurajskiej formacji Hanson na terenie dzisiejszej Antarktydy. Obejmuje jeden gatunek – Glacialisaurus hammeri. Został opisany przez Nathana Smitha i Diego Pola w 2007 na podstawie częściowo zachowanej kończyny tylnej i stopy. Analiza filogenetyczna pokrewieństwa glacjalizaura wykazała, że był to nienależący do Eusauropoda bazalny zauropodomorf, bardziej jednak zaawansowany od form takich jak Saturnalia i plateozaur. Stopa przypomina budową stopę lufengozaura, wczesnojurajskiego zauropoda z obecnych Chin, a analizy filogenetyczne wskazują, że rodzaje to mogły być blisko spokrewnione. Odkrycie tego prymitywnego zauropodomorfa w formacji Hanson – w której odnaleziono także szczątki zauropodów – dowodzi, że we wczesnej jurze zarówno formy prymitywne jak i bardziej zaawansowane występowały równolegle.

Nazwa Glacialisaurus znaczy „lodowy jaszczur” i pochodzi od greckiego słowa sauros („jaszczur”) i łacińskiego glacialis, oznaczającego „lód” i odnosi się do Lodowca Beardmore’a w Górach Transantarktycznych, gdzie odnaleziono skamieniałości glacjalizaura. Nazwa gatunku typowego honoruje dr. Williama R. Hammera z Augustana College w Rock Island, który wniósł duży wkład w paleontologię oraz badanie Antarktydy.

Przypisy 

Prozauropody
Dinozaury Antarktyki
Dinozaury jury